Юрий Иванович Загородний (р. 7 мая 1959, пгт Гребёнки, Киевская область) — украинский политик.

Член СДПУ(о) с 1998 года, 1-й заместитель председателя партии в 2000—2002 годах, председатель партии с августа 2007 года.

Кандидат педагогических наук (2004).

Окончил исторический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко (1981—1986).

В 2002—2005 годах первый заместитель главы Администрации Президента Украины.

Награждён орденом «За заслуги» III степени.

Ссылки 
 http://www.sdpuo.com/rus/structure/managing/chairman/46c95c12c2717/ 
 http://file.liga.net/person/508.html 
 https://web.archive.org/web/20090302105756/http://www.vlada.kiev.ua/fcontent.php?pacode=311

Выпускники исторического факультета Киевского университета
Члены Социал-демократической партии Украины (объединённой)
Члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва